KFC kan syfta på:

KFC – en amerikansk snabbmatskedja, se Kentucky Fried Chicken
KFC Germinal Beerschot – en belgisk fotbollsklubb
KFC Uerdingen 05 – en tysk fotbollsklubb
KFC Skin Piles – en "extended play" av gitarristen Buckethead
 KFC – ett fotbollslag i Kristianstad, se Kristianstad FC